Е́рин — русская фамилия. Известные носители:
 Ерин, Александр Викторович (род. 1960) — советский и российский футболист.
 Ерин, Алексей Васильевич (1912—?) — советский кинооператор и режиссёр.
 Ерин, Анатолий Алексеевич (1937—2016) — советский и российский театральный актёр и режиссёр.
 Ерин, Виктор Фёдорович (1944—2018) — генерал армии, министр внутренних дел Российской Федерации (1992—1995).
 Ерин, Евтихий Филиппович (1878—1953) — деятель русской общины Литвы и политик.
 Ерин, Зосим Александрович (1909—1988) — полный кавалер ордена Славы.
 Ерин, Леонид Тихонович (род. 1951) — руководитель КГБ Белоруссии (2000—2005).
 Ерин, Михаил Егорович (1940—2014) — советский и российский историк.
 Ерин, Павел Константинович (1909—1945) — Герой Советского Союза.